Candy Shop — второй сингл американского рэпера 50 Cent с его второго студийного альбома The Massacre.

О сингле 
Сингл занял 1-ю строчку чарта Billboard Hot 100, став третьим синглом № 1 в карьере исполнителя. Песня получила неоднозначные отзывы критиков. Композицию номинировали на Грэмми (2006) в категории «Лучшая рэп-песня» и на MTV Video Music Awards в категории «Лучшее мужское видео» (2005).

«Candy Shop» — танцевальный трек в умеренном темпе. На момент создания продюсер Scott Storch находился под влиянием музыки Среднего Востока Как семпл использована песня «Love Break» в исполнении The Salsoul Orchestra.

Видеоклип 
Режиссёр: Джесси Терреро.

Съёмки состоялись 11—12 января 2005 года в Голливуде, штат Калифорния. По словам 50 Cent: «Мы пытались сделать что-то особенное», поскольку на видео Trick Daddy «Sugar (Gimme Some)» уже использовали конфеты. В клипе снялась Olivia (главная танцовщица) и несколько моделей, в частности Чессика Картрайт (Домина), Lyric (медсестра) и Эрика Мена (девушка в постели). Камео: Lil Scrappy, бывшая дива WWE и TNA Knockout Кристал Маршалл, Lloyd Banks, Young Buck. 2 февраля 2005 видео дебютировало в Total Request Live телеканала MTV на девятой строчке, оно продержалось в хит-параде 46 дней. Клип также занял 1-е место в чарте MuchMusic.

Кавер-версии 
В 2011 году немецкая группа The Baseballs выпустила рокабилли-версию «Candy Shop». Песня заняла 69-ю строчку австрийского чарта синглов. Полька-попурри «Polkarama» «Странного Эла» Янковика вошла в его студийного альбома Straight Outta Lynnwood (2006).

Список композиций 
 UK CD-сингл #1
 «Candy Shop» — 3:31
 «Disco Inferno» — 3:34

 UK CD-сингл #2
 «Candy Shop» — 3:34
 «Candy Shop» (Instrumental) — 3:34
 «Candy Shop» (Ringtone) — 0:38
 «Candy Shop» (Music Video) — 3:34

Чарты и сертификации

Еженедельные чарты

Сертификации

На конец года

Десятилетние чарты

Примечания 

Песни 50 Cent
Песни грязного рэпа‎
Синглы 2005 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Бельгии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Синглы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Синглы Interscope Records
Синглы Aftermath Entertainment
Синглы Shady Records